Thornton kan avse:

Geografi

Antarktis 

 Mount Thornton, 
 Thornton (ö),

Australien 

 Thornton (ort i Australien), Queensland, Lockyer Valley,

Storbritannien 

 Thornton le Fen, ort, England, Lincolnshire, 
 Thornton, Merseyside, 
 Thornton, Fife, Fife, 
 Thornton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Thornton, West Yorkshire, 
 Thornton, Buckinghamshire, England, Buckinghamshire, 
 Thornton, Angus – en ort i Angus, Skottland
 Thornton, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Thornton, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Thornton, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Thornton, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Thornton, North Yorkshire – en ort i Middlesbrough, North Yorkshire, England
 Thornton, Pembrokeshire – en ort i Pembrokeshire, Wales

USA 

 Thornton, Arkansas, ort, Calhoun County, 
 Thornton, Texas, Limestone County, 
 Thornton, Iowa, ort, Cerro Gordo County, 
 Thornton, Illinois, ort, Cook County, 
 Thornton, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Thornton, Kalifornien, ort, San Joaquin County, 
 Thornton, Colorado, ort, Adams County,